Эскадренные миноносцы типа «Бейнбридж» — первый тип эскадренных миноносцев, состоявший на вооружении Военно-морского флота США с 1902 по 1919 года. Всего было построено 13 эсминцев этого типа. Первые эсминцы США, получившие обозначение «DD» и номера. Аналогичные по характеристикам «дестроерам» всех стран мира, они имели недостаточную мореходность и были непригодны для дальних операций.

История строительства 
Строительство эскадренных миноносцев типа «Бейнбридж» — первых эсминцев американского флота — было вызвано ходом испано-американской войны, в ходе которой против кораблей американского флота были применены атаки испанских эсминцев. Строительство эсминцев типа «Бейнбридж» было заказано в 1898 году, в 1899 году были произведены закладки 12 корпусов из 13. Последний эсминец, USS Stewart (DD-13), был заложен 24 января 1900 года.

Особенности конструкции 
Как выяснилось в процессе эксплуатации, эскадренные миноносцы типа «Бейнбридж» обладали неудовлетворительной мореходностью, а помимо этого, недостаточной скоростью, оказавшейся меньше проектной, вместо проектных 29 узлов показали на испытаниях 28,0-28,64. Запасы угля в угольных ямах достигали 213 тонн.

Список эсминцев типа

Примечания

Литература 
 Gardiner, Robert, Conway’s all the world’s fighting ships 1860—1905 Conway Maritime Press, 1997. ISBN 0-85177-133-5
 Silverstone P. H. The New Navy (1883—1922). — NY.; L., 2006. ISBN 978-0-415-97871-2

Ссылки 
 Bainbridge class  на сайте www. globalsecurity.org
 Tin Can Sailors@Destroyers.org — Bainbridge class destroyer 
 Tin Can Sailors@Destroyers.org — Hopkins class destroyer 
 Tin Can Sailors@Destroyers.org — Lawrence class destroyer 

Эскадренные миноносцы с паровой энергетической установкой
Эскадренные миноносцы по типам